Клинч:

 Клинч () — защитные действия в боксе, сковывание атакующих действий противника, «связывание» его рук.
 Клинч — рыболовный узел.

Носители фамилии 
 Клинч, Ганс Ульрих (1898—1959) — нацистский лидер и политический деятель Веймарской республики.
 Клинч, Дэнни (род. 1964) — американский фотограф.

География 
 Клинч — приток реки Теннесси.
 Клинч — округ штата Джорджия, США.

Искусство 
 Клинч — фильм, Россия, 2008 год. Режиссёр — Владимир Басов-мл.
 Клинч — фильм, Россия, 2015 год. Режиссёр — Сергей Пускепалис.
 Клинч — десятый альбом группы «Би-2», саундтрек к одноимённому фильму Сергея Пускепалиса.
 Клинч — один из персонажей книги о Порри Гаттере